Tali se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Tali, fostă comună în Regiunea Pärnu, Estonia

Localități 
 Tali, sat în Estonia
 Tali, localitate în statul Arunachal Pradesh, India
 Tali, oraș în Taiwan